Världsmästerskapet i ishockey (, ) är en mästerskapstävling i ishockey för herrlandslag som anordnas av International Ice Hockey Federation. I turneringen, som spelas årligen och ursprungligen brukade spelas i januari–februari men brukar avgöras i april–maj, deltar 16 lag. Tävlingen har endast vunnits av nationer från Nordamerika och Europa, om Sovjetunionen ses som europeiskt i sammanhanget. I 2004 års världsmästerskap kom 13 lag från Europa, två från Nordamerika och ett ifrån Asien. Asien hade en friplats i världsmästerskap åren 1998–2004, vilken det kvalspelades om i Asien. Japan vann detta kvalspel alla gångerna.

Det första världsmästerskapet i ishockey för herrar spelades 1920. Åren 1924–1968 spelades Olympiska spelen och världsmästerskap ihop. Från och med 1972 spelas olympiska spel och världsmästerskap som separata turneringar. Sedan 1990 anordnar IIHF även turneringar för damlag – se vidare världsmästerskapet i ishockey för damer.

Kanada deltog inte i turneringen åren 1970–1976 på grund av förbundsmotsättningar.

Bakgrund 
Internationella Ishockeyförbundet (IIHF), ishockeyns styrande organ, grundades den 15 maj 1908 i Paris under namnet Ligue Internationale de Hockey Sur Glace (LIHG). Organiserad ishockey var 1908 ännu relativt ny som idrott. Den första organiserade ishockeymatchen spelades den 3 mars 1875 i Montreals Victoria Skating Rink mellan två lag från McGill University, Montréal, Québec i Kanada.  År 1887 bildade fyra klubbar från Montreal Amateur Hockey förbundet Association of Canada (AHAC) och utvecklade ett strukturerade regelprogram. Lord Stanley donerade Stanley Cup 1892, och troféns förvaltare bestämde sig för att tilldela pokalen till det bästa laget i AHAC, eller till ett lag som vann över innehavaren av trofén i en godkänd utmaningsmatch. Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA) grundades 1905  och ligan blandade professionella och amatörspelare i lagen. När ECAHA upplöstes 1909 blev en av konsekvenserna bildandet av National Hockey Association (NHA). 

Europamästerskapet i ishockey, som hölls första gången i januari 1910 i Les Avants, Schweiz, var föregångaren till VM. Det var den första officiella landslagsturneringen och i den deltog fyra nationer, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Schweiz. Europeiska mästerskapen blev en årlig återkommande händelse, förutom en paus under första världskriget. I Nordamerika fortsatte dock professionell ishockey att växa och National Hockey League (NHL) bildades 1917.

Spelplatser och medaljörer 

 1) VM-turneringen 1920 ingick som uppvisningssport i Olympiska sommarspelen 1920 men förklarades senare som officiell VM-turnering.

Medaljligan 

Länder i kursiv stil deltar inte längre i världsmästerskapet i ishockey.

VM-placeringar

1920-1939 
Tjugoen skilda länder deltog i VM-turneringarna under perioden från det första VM:et i 1920, som blev spelat som en del av OS 1920 i Antwerpen, till VM 1939 i Schweiz – det sista VM-turneringen innan andra världskriget.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! Land
! 1920
! 1924
! 1928
! 1930
! 1931
! 1932
! 1933
! 1934
! 1935
! 1936
! 1937
! 1938
! 1939
|-
| align="left"| Kanada
| 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| align="left"| USA
| 2 || 2 || – || – || 2 || 2 || 1 || 2 || – || 3 || – || 8 || 2
|-
| align="left"|  Schweiz
| 5 || 8 || 3 || 3 || – || – || 5 || 4 || 2 || IR || 3 || 6 || 3
|-
| align="left"| Tjeckoslovakien
| 3 || 5 || IR || 6 || 5 || – || 3 || 5 || 4 || 4 || 6 || 3 || 4
|-
| align="left"| Tyskland
| – || – || IR || 2 || – || 3 || 5 || 3 || 9 || 5 || 4 || 4 || 5
|-
| align="left"| Storbritannien
| – || 3 || 4 || 10 || 8 || – || – || 8 || 3 || 1 || 2 || 2 || 8
|-
| align="left"| Sverige
| 4 || 4 || 2 || – || 6 || – || – || – || 5 || 6 || 10 || 5 || -
|-
| align="left"| Österrike
| – || – || IR || 4 || 3 || – || 4 || 7 || 6 || 7 || 7 || 12 || -
|-
| align="left"| Polen
| – || – || IR || 5 || 4 || 4 || 7 || – || 10 || IR || 8 || 9 || 6
|-
| align="left"| Ungern
| – || – || IR || 6 || 7 || – || 7 || 6 || 12 || 8 || 5 || 7 || 7
|-
| align="left"| Frankrike
| 6 || 6 || IR || 6 || 9 || – || – || 11 || 7 || IR || – || – || -
|-
| align="left"| Japan
| – || – || – || 6 || – || – || – || – || – || IR || – || – || -
|-
| align="left"| Italien
| – || – || – || 10 || – || – || 11 || 9 || 7 || IR || – || – || 9
|-
| align="left"| Belgien
| 7 || 7 || IR || 10 || – || – || 12 || 11 || 14 || IR || – || – || 12
|-
| align="left"| Lettland
| – || – || – || – || – || – || 10 || – || 13 || IR || – || 10 || 10
|-
| align="left"| Rumänien
| – || – || – || – || 10 || – || 9 || 10 || 11 || – || 11 || 13 || -
|-
| align="left"| Litauen
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 11 || -
|-
| align="left"| Norge
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 9 || 14 || -
|-
| align="left"| Nederländerna
| – || – || – || – || – || – || – || – || 15 || – || – || – || 11
|-
| align="left"| Jugoslavien
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 13
|-
| align="left"| Finland
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 14
|-
| colspan="14" align="left"|IR: Utslaget i den inledande omgången utan efterföljande placeringsmatcher.
|}

1947-1967 
Tjugofem skilda lag deltog i VM-turneringarna under perioden 1947-1967.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!            Land           
! 1947
! 1948
! 1949
! 1950
! 1951
! 1952
! 1953
! 1954
! 1955
! 1956
! 1957
! 1958
! 1959
! 1960
! 1961
! 1962
! 1963
! 1964
! 1965
! 1966
! 1967
|-
| align="left"| Sovjetunionen
| – || – || – || – || – || – || – || 1 || 2 || 1 || 2 || 2 || 2 || 3 || 3 || – || 1 || 1 || 1 || 1 || 1
|-
| align="left"| Kanada
| – || 1 || 2 || 1 || 1 || 1 || – || 2 || 1 || 3 || – || 1 || 1 || 2 || 1 || 2 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3
|-
| align="left"| Tjeckoslovakien
| 1 || 2 || 1 || – || – || 4 || 4 || 4 || 3 || 5 || 3 || 4 || 3 || 4 || 2 || – || 3 || 3 || 2 || 2 || 4
|-
| align="left"| Sverige
| 2 || 5 || 4 || 5 || 2 || 3 || 1 || 3 || 5 || 4 || 1 || 3 || 5 || 5 || 4 || 1 || 2 || 2 || 3 || 4 || 2
|-
| align="left"| USA
| 5 || 4 || 3 || 2 || 6 || 2 || – || – || 4 || 2 || – || 5 || 4 || 1 || 6 || 3 || 7 || 5 || 6 || 6 || 5
|-
| align="left"| Östtyskland
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 5 || – || 9 || – || 5 || – || 6 || – || 5 || 5 || 7
|-
| align="left"| Finland
| – || – || 7 || – || 7 || 7 || – || 6 || 9 || – || 4 || 6 || 6 || 7 || 7 || 4 || 5 || 6 || 7 || 7 || 6
|-
| align="left"| Västtyskland
| – || – || – || – || – || 8 || 2 || 5 || 6 || 6 || – || – || 7 || 6 || 8 || 6 || 8 || 7 || 11 || 9 || 8
|-
| align="left"| Polen
| 6 || 7 || – || – || – || 6 || – || – || 7 || 8 || 6 || 8 || 11 || – || 13 || – || 12 || 9 || 9 || 8 || 9
|-
| align="left"|  Schweiz
| 4 || 3 || 5 || 3 || 3 || 5 || 3 || 7 || 8 || 9 || – || – || 12 || – || 11 || 7 || 10 || 8 || 10 || 14 || 15
|-
| align="left"| Norge
| – || – || 8 || 6 || 4 || 9 || – || 8 || – || – || – || 7 || 8 || – || 9 || 5 || 9 || 10 || 8 || 12 || 11
|-
| align="left"| Italien
| – || 9 || – || – || 8 || 12 || 5 || – || 10 || 7 || – || – || 10 || – || 12 || – || – || 15 || 16 || 17 || 13
|-
!            Land           
! 1947
! 1948
! 1949
! 1950
! 1951
! 1952
! 1953
! 1954
! 1955
! 1956
! 1957
! 1958
! 1959
! 1960
! 1961
! 1962
! 1963
! 1964
! 1965
! 1966
! 1967
|-
| align="left"| Jugoslavien
| – || – || – || – || 13 || – || – || – || 13 || – || – || – || – || – || 17 || – || 13 || 14 || 15 || 11 || 12
|-
| align="left"| Japan
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 8 || – || – || 8 || – || 9 || – || 11 || – || – || 17
|-
| align="left"| Österrike
| 3 || 8 || 6 || – || 12 || 11 || 7 || – || 11 || 10 || 7 || – || 15 || – || 14 || 10 || 16 || 13 || 13 || 13 || 14
|-
| align="left"| Rumänien
| 7 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 13 || – || 15 || – || 11 || 12 || – || 10 || 10
|-
| align="left"| Storbritannien
| – || 6 || – || 4 || 5 || 10 || 6 || – || – || – || – || – || – || – || 10 || 8 || 15 || – || 14 || 16 || -
|-
| align="left"| Ungern
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 14 || – || – || – || 17 || 16 || 12 || 15 || 16
|-
| align="left"| Frankrike
| – || – || – || 9 || 9 || 15 || 9 || – || – || – || – || – || – || – || 16 || 11 || 14 || – || 17 || – || 20
|-
| align="left"| Nederländerna
| – || – || – || 8 || 10 || 13 || 8 || – || 12 || – || – || – || – || – || 18 || 12 || 21 || – || – || – || 21
|-
| align="left"| Danmark
| – || – || 10 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 14 || 18 || – || – || 18 || 18
|-
| align="left"| Bulgarien
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 19 || – || – || – || 19
|-
| align="left"| Belgien
| 8 || – || 9 || 7 || 11 || 14 || – || – || 14 || – || – || – || – || – || 20 || – || 22 || – || – || – || -
|-
| align="left"| Australien
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 9 || – || 13 || – || – || – || – || -
|-
| align="left"| Sydafrika
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 19 || – || – || – || – || 19 || -
|}

1968-1992 
Trettio skilda lag deltog i VM-turneringarna under perioden 1968-1992 - från Ishockey vid olympiska vinterspelen 1968 i Grenoble till de nya östeuropeiska länderna gjorde intåg vid Vm i ishockey. Kanada bojkottade VM-turneringarna 1970-1976 i protest mot den så kallade amatörproblematiken, kanadabråket, vilken medförde att de bästa kanadensiska spelarna inte kunde ställa upp i VM.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!            Land           
! 1968
! 1969
! 1970
! 1971
! 1972
! 1973
! 1974
! 1975
! 1976
! 1977
! 1978
! 1979
! 1981
! 1982
! 1983
! 1985
! 1986
! 1987
! 1989
! 1990
! 1991
|-
| align="left"| Sovjetunionen
| 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3 || 1 || 2 || 1 || 1 || 3
|-
| align="left"| Tjeckoslovakien
| 2 || 3 || 3 || 2 || 1 || 3 || 2 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 2 || 2 || 1 || 5 || 3 || 3 || 3 || 6
|-
| align="left"| Sverige
| 4 || 2 || 2 || 3 || 3 || 2 || 3 || 3 || 3 || 2 || 4 || 3 || 2 || 4 || 4 || 6 || 2 || 1 || 4 || 2 || 1
|-
| align="left"| Kanada
| 3 || 4 || – || – || – || – || – || – || – || 4 || 3 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2
|-
| align="left"| Finland
| 6 || 5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 5 || 5 || 7 || 5 || 6 || 5 || 7 || 5 || 4 || 5 || 5 || 6 || 5
|-
| align="left"| USA
| 5 || 6 || 7 || 6 || 8 || 8 || 7 || 6 || 4 || 6 || 6 || 7 || 5 || 8 || 9 || 4 || 6 || 7 || 6 || 5 || 4
|-
| align="left"| Västtyskland (a)
| 7 || 10 || 8 || 5 || 5 || 6 || 9 || 8 || 6 || 7 || 5 || 6 || 7 || 6 || 5 || 7 || 7 || 6 || 7 || 7 || 8
|-
| align="left"| Östtyskland
| 8 || 7 || 5 || 9 || 9 || 7 || 6 || 7 || 8 || 9 || 8 || 10 || 12 || 9 || 6 || 8 || 11 || 13 || 13 || 13 || -
|-
| align="left"| Polen
| – || 8 || 6 || 8 || 7 || 5 || 5 || 5 || 7 || 10 || 9 || 8 || 10 || 11 || 10 || 9 || 8 || 9 || 8 || 14 || 12
|-
| align="left"|  Schweiz
| – || 16 || 12 || 7 || 6 || 13 || 15 || 9 || 12 || 13 || 11 || 13 || 11 || 14 || 14 || 10 || 9 || 8 || 12 || 9 || 7
|-
| align="left"| Norge
| 11 || 11 || 9 || 10 || 13 || 15 || 13 || 15 || 11 || 12 || 14 || 12 || 14 || 12 || 12 || 15 || 17 || 10 || 9 || 8 || 10
|-
| align="left"| Italien
| – || 14 || 16 || 14 || 15 || 14 || 16 || 13 || 15 || 18 || 15 || 20 || 9 || 7 || 8 || 11 || 10 || 14 || 10 || 10 || 9
|-
| align="left"| Jugoslavien
| 9 || 9 || 10 || 11 || 12 || 9 || 8 || 10 || 13 || 15 || 16 || 19 || 15 || 18 || 16 || 18 || 15 || 20 || 18 || 17 || 14
|-
| align="left"| Japan
| 10 || 15 || 11 || 12 || 11 || 12 || 10 || 12 || 10 || 11 || 10 || 14 || 16 || 17 || 13 || 13 || 16 || 17 || 15 || 15 || 16
|-
| align="left"| Österrike
| 13 || 13 || 15 || 13 || 14 || 11 || 14 || 17 || 17 || 17 || 18 || 15 || 17 || 10 || 11 || 12 || 14 || 11 || 14 || 11 || 13
|-
| align="left"| Rumänien
| 12 || 12 || 13 || 15 || 10 || 10 || 12 || 11 || 9 || 8 || 12 || 11 || 13 || 13 || 15 || 20 || 20 || 19 || 26 || 20 || 19
|-
! Land
! 1968
! 1969
! 1970
! 1971
! 1972
! 1973
! 1974
! 1975
! 1976
! 1977
! 1978
! 1979
! 1981
! 1982
! 1983
! 1985
! 1986
! 1987
! 1989
! 1990
! 1991
|-
| align="left"| Nederländerna
| – || 18 || 20 || 20 || 20 || 16 || 11 || 14 || 14 || 16 || 17 || 9 || 8 || 16 || 17 || 14 || 13 || 15 || 17 || 16 || 15
|-
| align="left"| Ungern
| – || 17 || 18 || 17 || 18 || 17 || 18 || 18 || 18 || 14 || 13 || 17 || 19 || 21 || 18 || 16 || 22 || 21 || 20 || 23 || 22
|-
| align="left"| Frankrike
| 14 || – || 17 || 16 || – || 20 || 19 || 19 || 19 || 21 || 22 || 21 || 21 || 20 || 21 || 17 || 12 || 12 || 11 || 12 || 11
|-
| align="left"| Danmark
| – || 20 || 19 || 21 || 19 || 21 || – || 20 || 20 || 19 || 19 || 16 || 20 || 19 || 20 || 21 || 21 || 18 || 16 || 18 || 17
|-
| align="left"| Bulgarien
| – || 19 || 14 || 19 || 17 || 18 || 17 || 16 || 16 || 20 || 21 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 19 || 23 || 21 || 22 || 20
|-
| align="left"| Kina
| – || – || – || – || 16 || 19 || 20 || – || – || – || 20 || 18 || 18 || 15 || 19 || 19 || 18 || 16 || 19 || 19 || 18
|-
| align="left"| Storbritannien
| – || – || – || 18 || – || 22 || – || – || 21 || 24 || – || 23 || 24 || – || – || – || – || – || 27 || 26 || 21
|-
| align="left"| Belgien
| – || – || 21 || 22 || – || – || – || 21 || – || 23 || 24 || – || – || – || – || – || – || 24 || 25 || 24 || 25
|-
| align="left"| Australien
| – || – || – || – || – || – || 21 || – || – || – || – || 26 || – || – || – || – || 26 || 25 || 24 || 27 || -
|-
| align="left"| Nordkorea
| – || – || – || – || – || – || 22 || – || – || – || – || – || 23 || – || 24 || 23 || 23 || 22 || 22 || 21 || 23
|-
| align="left"| Sydkorea
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 25 || – || 24 || – || – || 25 || 26 || 23 || 25 || 24
|-
| align="left"| Spanien
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || 22 || 23 || 24 || – || 23 || 23 || 24 || 24 || – || 28 || 28 || -
|-
| align="left"| Nya Zeeland
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 27 || 29 || – || -
|-
| align="left"| Hongkong
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 28 || – || – || -
|- bgcolor="#ffeecc"
| colspan="22" align="left"|(a) År 1991: Tyskland.
|}

1992-2015 

I början av 1990-talet blev kretsen av deltagande länder kraftigt utvidgad, bland annat på grund av Sovjetunionens, Jugoslaviens och Tjeckoslovakiens upplösning samt sportens intåg i de östliga medelhavsländerna. 1993 debuterade Estland, Vitryssland, Ukraina, Kazakstan, Slovenien och Kroatien, samtidig med att Lettland och Litauen deltog för första gången sedan 1939 respektive 1938. Slutligen deltog Slovakien för första gången i VM 1994.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! Land
! 1992
! 1993
! 1994
! 1995
! 1996
! 1997
! 1998
! 1999
! 2000
! 2001
! 2002
! 2003
! 2004
! 2005
! 2006
! 2007
! 2008
! 2009
! 2010
! 2011
! 2012
! 2013
! 2014
! 2015
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Kanada
| 8 || 4 || 1 || 3 || 2 || 1 || 6 || 4 || 4 || 5 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || 1 || 2 || 2 || 7 || 5 || 5 || 5 || 5 || 1
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Ryssland
| 5 || 1 || 5 || 5 || 4 || 4 || 5 || 5 || 11 || 6 || 2 || 6 || 10 || 3 || 5 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 || 1 || 6 || 1 || 2 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| USA
| 7 || 6 || 4 || 6 || 3 || 6 || 12 || 6 || 5 || 4 || 7 || 13 || 3 || 6 || 7 || 5 || 6 || 4 || 13 || 8 || 7 || 3 || 6 || 3
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Tjeckien
| 3 || 3 || 7 || 4 || 1 || 3 || 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 4 || 5 || 1 || 2 || 7 || 5 || 6 || 1 || 3 || 3 || 7 || 4 || 4
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Sverige
| 1 || 2 || 3 || 2 || 6 || 2 || 1 || 3 || 7 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4 || 1 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 6 || 1 || 3 || 5
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Finland
| 2 || 7 || 2 || 1 || 5 || 5 || 2 || 2 || 3 || 2 || 4 || 5 || 6 || 7 || 3 || 2 || 3 || 5 || 6 || 1 || 4 || 4 || 2 || 6
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Vitryssland
| – ||  || 22 || 21 || 15 || 13 || 8 || 9 || 9 || 14 || 17 || 14 || 18 || 10 || 6 || 11 || 9 || 8 || 10 || 14 || 14 || 14 || 7 || 7
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Schweiz
| 4 || 12 || 13 || 12 || 14 || 15 || 4 || 8 || 6 || 9 || 10 || 8 || 8 || 8 || 9 || 8 || 7 || 9 || 5 || 9 || 11 || 2 || 10 || 8
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Slovakien
| – || – || 21 || 13 || 10 || 9 || 7 || 7 || 2 || 7 || 1 || 3 || 4 || 5 || 8 || 6 || 13 || 10 || 12 || 10 || 2 || 8 || 9 || 9
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Tyskland
| 6 || 5 || 9 || 9 || 8 || 11 || 11 || 20 || 17 || 8 || 8 || 7 || 9 || 15 || 17 || 9 || 10 || 15 || 4 || 7 || 12 || 9 || 14 || 10
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Norge
| 10 || 11 || 11 || 10 || 9 || 12 || 21 || 12 || 10 || 15 || 22 || 20 || 20 || 17 || 11 || 14 || 8 || 11 || 9 || 6 || 8 || 10 || 12 || 11
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Frankrike
| 11 || 10 || 10 || 8 || 11 || 10 || 13 || 15 || 15 || 20 || 19 || 18 || 16 || 20 || 20 || 18 || 14 || 12 || 14 || 12 || 9 || 13 || 8 || 12
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Lettland
| – || 21 || 14 || 14 || 13 || 7 || 9 || 11 || 8 || 13 || 11 || 9 || 7 || 9 || 10 || 13 || 11 || 7 || 11 || 13 || 10 || 11 || 11 || 13
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Danmark
| 16 || 16 || 17 || 17 || 18 || 20 || 20 || 17 || 21 || 22 || 18 || 11 || 12 || 14 || 13 || 10 || 12 || 13 || 8 || 11 || 13 || 12 || 13 || 14
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Österrike
| 13 || 9 || 8 || 11 || 12 || 16 || 14 || 10 || 13 || 11 || 12 || 10 || 11 || 16 || 18 || 15 || 17 || 14 || 17 || 15 || 18 || 15 || 18 || 15
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Slovenien
| – || 24 || 25 || 27 || 23 || 22 || 18 || 21 || 23 || 17 || 13 || 15 || 17 || 13 || 16 || 17 || 15 || 19 || 18 || 16 || 17 || 16 || 17 || 16
|-
! Land
! 1992
! 1993
! 1994
! 1995
! 1996
! 1997
! 1998
! 1999
! 2000
! 2001
! 2002
! 2003
! 2004
! 2005
! 2006
! 2007
! 2008
! 2009
! 2010
! 2011
! 2012
! 2013
! 2014
! 2015
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Kazakstan
| – || 23 || 24 || 22 || 21 || 14 || 15 || 19 || 18 || 21 || 21 || 17 || 13 || 12 || 15 || 21 || 20 || 17 || 16 || 17 || 16 || 17 || 16 || 17
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Ungern
| 24 || 25 || 26 || 26 || 24 || 26 || 25 || 24 || 25 || 23 || 20 || 21 || 24 || 21 || 23 || 19 || 18 || 16 || 20 || 19 || 19 || 19 || 21 || 18
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Polen
| 12 || 14 || 15 || 15 || 17 || 17 || 23 || 23 || 20 || 18 || 14 || 19 || 21 || 19 || 21 || 20 || 22 || 23 || 22 || 23 || 24 || 24 || 23 || 19
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Japan
| 15 || 17 || 16 || 18 || 20 || 24 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 15 || 24 || 22 || 22 || 21 || 21 || 21 || 28 || 20 || 20 || 19 || 20
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Italien
| 9 || 8 || 6 || 7 || 7 || 8 || 10 || 13 || 12 || 12 || 15 || 23 || 19 || 18 || 14 || 12 || 16 || 18 || 15 || 18 || 15 || 18 || 15 || 21
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Ukraina
| – || 22 || 23 || 23 || 22 || 21 || 17 || 14 || 14 || 10 || 9 || 12 || 14 || 11 || 12 || 16 || 19 || 20 || 19 || 21 || 22 || 23 || 20 || 22
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Sydkorea
| 26 || 29 || 30 || 33 || 33 || 30 || 31 || 30 || 29 || 30 || 27 || 29 || 27 || 34 || 31 || 30 || 28 || 29 || 25 || 22 || 23 || 21 || 22 || 23
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Storbritannien
| 21 || 13 || 12 || 19 || 16 || 18 || 22 || 18 || 19 || 19 || 23 || 25 || 25 || 25 || 26 || 24 || 23 || 22 || 23 || 20 || 21 || 22 || 26 || 24
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Litauen
| – ||  ||  || 31 || 29 || 28 || 27 || 27 || 28 || 28 || 30 || 28 || 29 || 26 || 19 || 26 || 24 || 24 || 26 || 25 || 27 || 27 || 25 || 25
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Kroatien
| – ||  || 31 || 30 || 28 || 29 ||29 || 29 || 27 || 24 || 26 || 27 || 32 || 29 || 27 || 29 || 25 || 26 || 28 || 31 || 31 || 29 || 24 || 26
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Estland
| – ||  || 28 || 24 || 25 || 23 || 19 || 22 || 22 || 27 || 29 || 22 || 23 || 23 || 24 || 23 || 27 || 31 || 29 || 27 || 29 || 28 || 29 || 27
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Nederländerna
| 14 || 15 || 18 ||16 || 19 || 19 || 24 || 25 || 24 || 24 || 24 || 24 || 22 || 22 || 25 || 25 || 26 || 25 || 24 || 24 || 25 || 25 || 26 || 28
|-
! Land
! 1992
! 1993
! 1994
! 1995
! 1996
! 1997
! 1998
! 1999
! 2000
! 2001
! 2002
! 2003
! 2004
! 2005
! 2006
! 2007
! 2008
! 2009
! 2010
! 2011
! 2012
! 2013
! 2014
! 2015
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Rumänien
| 18 || 18 || 19 || 20 || 26 || 25 || 26 || 26 || 30 || 29 || 25 || 26 || 26 || 27 || 29 || 27 || 29 || 28 || 31 || 29 || 26 || 26 || 28 || 29
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Belgien
| 25 || 28 || 32 || 34 || 32 || 36 || 36 || 35 || 35 || 37 || 31 || 30 || 28 || 36 || 34 || 32 || 31 || 32 || 33 || 35 || 35 || 30 || 33 || 30
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Serbien
| 20 || – || – || 28 || 30 || 32 || 30 || – || 32 || 34 || 32 || 31 || 31 || 32 || 35 || 35 || 33 || 30 || 27 || 33 || 33 || 33 || 31 || 31
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Spanien
| 27 || 30 || 29 || 32 || 31 || 31 || 32 || 32 || 31 || 31 || 33 || 33 || 35 || 38 || 37 || 33 || 34 || 33 || 30 || 26 || 30 || 34 || 35 || 32
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Island
| – || – || – || – || – || – || – || 40 || 38 || 38 || 38 || 39 || 41 || 39 || 41 || 36 || 37 || 35 || 34 || 34 || 32 || 31 || 30 || 33
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Australien
| 23 || 27 || 33 || 36 || 36 || 34 || 34 || 34 || 36 || 33 || 36 || 36 || 33 || 31 || 33 || 31 || 30 || 27 || 32 || 30 || 28 || 32 || 32 || 34
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Kina
| 19 || 19 || 20 || 25 || 27 || 27 || 28 || 28 || 26 || 25 || 28 || 32 || 30 || 28 || 30 || 28 || 32 || 34 || 38 || 36 || 36 || 38 || 38 || 35
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Nya Zeeland
| – || – || – || 39 ||  || 38 || 38 || 37 || 39 || 39 || 43 || 41 || 37 || 37 || 39 || 40 || 39 || 41 || 36 || 32 || 34 || 36 || 37 || 36
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Mexiko
| – || – || – || – || – || – || – || – || 40 || 40 || 42 || 40 || 43 || 41 || 38 || 37 || 35 || 37 || 37 || 37 || 38 || 37 || 36 || 37
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Bulgarien
| 17 || 20 || 27 || 29 || 34 || 35 || 33 || 31 || 33 || 35 || 35 || 34 || 36 || 35 || 32 || 38 || 38 || 36 || 35 || 38 || 37 || 40 || 41 || 38
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Israel
| 30 || 31 || 34 || 35 || 35 || 33 || 35 || 33 || 34 || 32 || 34 || 37 || 38 || 30 || 28 || 34 || 36 || 38 || 39 || 40 || 39 || 35 || 34 || 39
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Sydafrika
| 28 || 32 || 35 || 37 || – || 37 || 37 || 36 || 37 || 36 || 37 || 38 || 40 || 42 || 40 || 43 || 42 || 40 || 45 || 41 || 40 || 41 || 39 || 40
|-
! Land
! 1992
! 1993
! 1994
! 1995
! 1996
! 1997
! 1998
! 1999
! 2000
! 2001
! 2002
! 2003
! 2004
! 2005
! 2006
! 2007
! 2008
! 2009
! 2010
! 2011
! 2012
! 2013
! 2014
! 2015
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Nordkorea
| 22 || 26 || – || – || – || – || – || – || – || – || 41 || 35 || 34 || 33 || 36 || – || 41 || 39 || 41 || – || 42 || 42 || 42 || 41
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Turkiet
| 32 ||  ||  || – ||  || 39 || 39 || 38 || 42 || – || 39 || 43 || 42 || 40 || 42 || 39 || 44 || 42 || 40 || 42 || 41 || 39 || 40 || 42
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Luxemburg
| 31 || – || – || – || – || – || – || – || 41 || – || 40 || 42 || 39 || 43 || 45 || 42 || 43 || 43 || 45 || 43 || 43 || 43 || 43 || 43
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Hongkong
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || - || - || 44 || 44
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Georgien
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 48 || 46 || 45
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Förenade Arabemiraten
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 47 || – || – || 46 || 45 || 46
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Bosnien-Herc.
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 47 || – || – || – || – || – || - || 47
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Irland
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 44 || 44 || 44 || 41 || 40 || 45 || 41 || 39 || 44 || 44 || - || -
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Grekland
| 29 ||  || – || 38 ||  || – || 40 || 39 || – || – || – || – || – || – || – || – || 45 || 44 || 43 || 44 || 45 || 45 || - || -
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Mongoliet
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 44 || 46 || – || 47 || – || 46 || 47 || - || -
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| Armenien
| – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 45 || 45 || 43 || – || 48 || – || – || – || – || – || - || -
|}

2016-2021 

Nedanstående tabell över uppnådda placeringar är sorterad efter placeringen vid senaste VM.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! Land - VM
! 2016
!2017
!2018
!2019
!2021
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 1 
| 2
| 4
| 2
| 1
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 2 
| 4
| 5
| 1
| 2 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 4
| 5
| 3
| 7
| 3
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 7
| 8
| 11
| 6
| 4
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 3 
| 3
| 6
| 3
| 5
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 11
| 6
| 2
| 8
| 6
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 5
| 7
| 7
| 4
| 7
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 9
| 14
| 9
| 9
| 8
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 6
| 1
| 1
| 5
| 9
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"| 
| 16
| 19
| 19
| 17
| 10
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 13
| 10
| 8
| 10
| 11
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 8
| 12
| 10
| 11
| 12
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 10
| 11
| 13
| 12
| 13
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 24
| 23
| 17
| 13
| 14
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 12
| 13
| 15
| 18
| 15
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 18
| 16
| 18
| 14
|16
|-
! Land - Division I
! 2016
!2017
!2018
!2019
!2021
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 14
| 9
| 12
| 15
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 20
| 17
| 14
| 16
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" | 
| 21
| 18
| 16
| 19
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" | 
| 17
| 15
| 21
| 20
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;"|
| 15
| 21
| 20
| 21
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 25
| 25
| 23
| 22
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 28
| 29
| 27
| 23
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 19
| 20
| 22
| 24
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 22
| 24
| 24
| 25
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" | 
| 27
| 26
| 25
| 26
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 23
| 22
| 26
| 27
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 29
| 28
| 29
| 28
| 
|-
! Land - Division II
! 2016
!2017
!2018
!2019
!2021
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 32
| 31
| 31
| 29
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 26
| 27
| 28
| 30
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 35
| 30
| 30
| 31
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 30
| 34
| 35
| 32
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 34
| 35
| 32
| 33
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 31
| 32
| 33
| 34
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 37
| 37
| 37
| 35
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 33
| 33
| 34
| 36
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 38
| 36
| 36
| 37
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 42
| 43
| 41
| 38
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 36
| 39
| 39
| 39
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 39
| 38
| 38
| 40
| 
|-
! Land - Division III
! 2016
!2017
!2018
!2019
!2021
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 40
| 42
| 42
| 41
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" | 
| 41
| 40
| 43
| 42
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" | 
| 46
| 44
| 47
| 43
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 44
| 41
| 40
| 44
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 43
| 
| 44
| 45
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 43
|
| 45
| 46
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 
|
| 49
| 47
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 46
| 44
| 46
| 48
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" | 
| 
|
| 
| 49
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 45
|
| 48
| 50
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 
|
| 49
| 51
| 
|-
| style="text-align:left; padding-left:4px;" |
| 
|
| 
| 52
| 
|}

Tabell över nationernas VM-deltaganden
 Nuvarande division

Individuell spelarstatistik

Spelare med flest VM-deltaganden 
Tabellen redovisar de antal VM som respektive spelare deltagit i.

Spelare med flest VM-matcher 
I tabellen redovisas de VM-matcher som respektive spelare kommit upp i. Observera att i denna tabell redovisas endast VM-matcher, inga andra landskamper eller OS-spel ingår.

Spelare med flest gjorda VM-poäng 
I tabellen redovisas de spelare som leder poängligan i VM genom alla tider. Ett mål eller en assist ger en poäng var.

TV 
I Sverige visades turneringen i SVT:s kanaler under större delen av monopolets dagar, 1989–2011 visades turneringen i Modern Times Groups kanaler TV 3, TV6, Viasat Sport och Viasat Hockey. Mellan 2012 och 2017 sändes turneringen i TV4, TV4 Sport och TV12. Efter det var det tänkt att åren 2018-2023 skulle SVT ha sändningsrättigheterna. I slutet av maj 2017 meddelade SVT dock att man sålde vissa turneringar, som i stället gick till Modern Times Group. Det innebär att under den perioden sänder MTG under jämna år medan SVT sänder under ojämna år. I oktober 2019 meddelade Nordic Entertainment Group att man köpt rättigheter till turneringen från 2024 till 2028.

Se även 
 Världsmästerskapet i ishockey för damer
 Ishockey vid olympiska spelen
 Juniorvärldsmästerskapet i ishockey
 U18-Världsmästerskapet i ishockey för herrar
 Europamästerskap i ishockey
 World Cup i ishockey

Referenser

Externa länkar